Restall ist der Familienname folgender Personen:

 Greg Restall (* 1969), australischer Philosoph 
 Matthew Restall (* 1964), US-amerikanischer Historiker